Indonesië
 Tretep (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tretep (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java